Sanders steht für:
 Sanders (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 (3029) Sanders, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Sanders-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika.

Sanders ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sanders (Arizona)
 Sanders (Arkansas)
 Sanders (Idaho)
 Sanders (Indiana)
 Sanders (Kalifornien)
 Sanders (Kentucky)
 Sanders (Montana)
 Sanders (Oklahoma)
 Sanders Beach (Florida)
 Sanders Corner (South Carolina)
 Sanders Hill (Alabama)
 Sanders Park (Florida)
 Sanders Park (Maryland).

Siehe auch:
 Sander (Begriffsklärung)
 Saunders